Juan Alonso Adelarpe, calciatore spagnolo
Juan Jesus Alonso, calciatore argentino
Juan Alonso, calciatore argentino